«Случа́йная любо́вь» (, также известен как Любовь крупным планом ), США, 1990 — американский триллер режиссёра Алана Рудольфа.

Сюжет 
Приятная, интригующая и веселая пародия на детективный фильм с историей о частном сыщике, нанятом таинственной женщиной. Даже вроде бы предугадываемые моменты вдруг преподносят неожиданные повороты событий.

Гарри Доббс (Том Беренджер) — частный детектив. Его очередная клиентка — шикарная дама (Арчер), которая поручает Доббсу следить за бывшим мужем и выяснить, кто его новая пассия. В первый день слежки Доббс принимает постороннего мужчину (Тед Левайн) за свой «объект» и выясняет массу провокативных подробностей его жизни. 

Оказывается у того две жены (О’Тул, Кэпшоу). Параллельно ревнивая подруга детектива нанимает начинающего сыщика Стеллу (Перкинс), чтобы следить за Доббсом. Два частных детектива, двое подозреваемых, две жены и множество других персонажей предстанут в этом комедийном, любовном триллере.

В ролях 
 Том Беренджер — детектив Гарри Доббс
 Элизабет Перкинс — Стелла Винковски
 Энн Арчер — мисс Долан
 Кейт Кэпшоу — миссис Эллен МакГро
 Аннет О’Тул — миссис Кинг
 Тед Левайн — Фредерик Кинг / Джеймс МакГро
 Кевин О’Коннор — художник
 Нил Янг — Рик
 Энн Магнусон — Дорис
 Руби Ди — Коррин Дарт
 Барри Миллер — Марти
 Миган Ли Окс — посыльный
 Гейлард Сартейн — таксист
 Роберт Гулд — бармен таверны
 Дирк Блокер — ''Хайрам Калмер, продавец старых машин

Ссылки 
   

Детективные фильмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы Orion Pictures